Juan Carlos Sánchez puede referirse a:

 Juan Carlos Sánchez (1919-1972), militar argentino;
 Juan Carlos Sánchez Ampuero (1985-), futbolista boliviano.
 Juan Carlos Sánchez Ceballos "Carlos Chaouen" (1974-), cantante español;
 Juan Carlos Sánchez Frías (1956-), futbolista argentino-boliviano;
 Juan Carlos Sánchez Lázaro, directivo del Real Madrid Club de Fútbol.
 Juan Carlos Sánchez Martínez, futbolista español.